L'antic Camí de Vilamolat de Mur és en realitat, actualment, una carretera local asfaltada i en bon estat que discorre pels termes municipals de Tremp (antic terme de Fígols de Tremp) i Castell de Mur (antic terme de Mur), del Pallars Jussà.

A Vilamolat de Mur és anomenat també Camí de Casa Ginebrell pel fet que mena a aquesta casa.

Arrenca del poble de Puigverd cap al sud-est, deixa a migdia la Casa del Batxà i arriba al punt d'on surt cap a llevant el camí de la Casa Blanca. En aquest lloc l'actual carretera emprèn la direcció sud, per tal d'arribar a la riba esquerra de la llau de Cercallons, a la qual segueix de forma paral·lela fins a arribar al barranc de Fórnols, que travessa, entrant en aquell moment en el terme de Castell de Mur. Fent revolts per anar resseguint les capçaleres dels barrancs que va trobant, passa ran de Casa Ginebrell, on hi ha la torre de defensa medieval de Torre Ginebrell, fent la volta al Serrat de Purredó pel costat de llevant.

Quan arriba a la llau del Romeral, torna a canviar de direcció: ara va cap a llevant, resseguint el vessant septentrional de la Serra del Meüll; travessa la llau de la Vinyeta, la Solaneta, on hi ha la Font del Segalar a tocar de la carretera, el Planell de Petit, al nord de les Boïgues de Petit, i arriba finalment al poble de Vilamolat de Mur. Poc abans d'arribar a aquest poble, en surt cap al nord el Camí de la Sort.

Etimologia 
Pren el nom del poble on mena, Vilamolat de Mur.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Vilamolat de Mur, p